Ryba, v přechýleném tvaru Rybová, je příjmení více osobností:

mužský tvar
 Bohumil Ryba (1900–1980) – český klasický filolog, profesor UK
 Drahoslav Ryba (* 1962) – český hasič, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
 Jakub Jan Ryba (1765–1815) – český hudební skladatel, otec Josefa Arnošta
 Jiří Ryba (* 1976) – český atlet, desetibojař
 Josef Arnošt Ryba (1795–1856) – český oftalmolog, syn Jana Jakuba
 Kuba Ryba (* 1984) – český hudební skladatel, textař a zakládající člen skupiny Rybičky 48
 Oscar Ryba (1963–2002) – český prozaik
 Pavel Jakub Ryba – český jazzový baskytarista
 Vilém Ryba (1849–1907) – český novinář a politik, poslanec Říšské rady

ženský tvar s přechýlením
 Linda Rybová (* 1975) – česká herečka a modelka
 Pavla Rybová (* 1978) – česká atletka, skokanka o tyči

Externí odkazy